Osoby o tym nazwisku:
 Ambrogio Spreafico – rzymskokatolicki duchowny
 Serafino Faustino Spreafico – rzymskokatolicki duchowny